Ole Juul er navnet på flere personer:

 Ole Juul (maler) (1852-1927) – en norsk maler
 Ole Juul (forfatter) (1918-2009) – en dansk journalist, modstandsmand og forfatter